Йокнапатóфа (, [jɒknəpəˈtɔfə]) — вымышленный округ на юге США (штат Миссисипи), в котором разворачиваются события большинства произведений Уильяма Фолкнера.

История 
Йокнапатофой (Тихо течёт река по долине на языке индейцев чесоко) называлась река Йокнана в штате Миссисипи; на территории между ней и рекой Талахачи в 1836 году был образован округ Лафайет.

Данные об округе из записки, приложенной автором к одному из романов:
«Йокнапатофа. Площадь около 2400 кв. миль. Население — 15611 человек (белых — 6298, негров — 9313). Единственный хозяин и повелитель — Уильям Фолкнер». 

К роману «Авессалом, Авессалом!» приложена карта этого округа, нарисованная Фолкнером.

Образ Джефферсона — столицы Йокнапатофского округа, расположенного в Северном Миссисипи, — основан на родном для писателя Оксфорде. Эскизные намёки на этот город присутствуют в наброске «Холм» также при описании Чарльстауна («Солдатская награда»).

Романы 
 Сарторис / Sartoris (Flags in the Dust) (1929)
 Шум и ярость / The Sound and the Fury (1929)
 Когда я умирала / As I Lay Dying (1930)
 Святилище / Sanctuary (1931)
 Свет в августе /  Light in August (1932)
 Авессалом, Авессалом! / Absalom, Absalom! (1936)
 Непобеждённые / The Unvanquished (1938)
 Деревушка / The Hamlet (1940)
 Сойди, Моисей / Go Down, Moses (1942)
 Осквернитель праха / Intruder in the Dust (1948)
 Реквием по монахине / Requiem for a Nun (1951)
 Город / The Town (1957)
 Особняк / The Mansion (1959)
 Похитители / The Reivers (1962, Пулитцеровская премия за художественную книгу)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Ю. Палиевская. Хозяин и владелец Йокнапатофы // Уильям Фолкнер. Шум и ярость. Свет в августе. — М.: Правда, 1989. — С. 3-10.
 Б. Грибанов. Фолкнер. Жизнь замечательных людей. М., Молодая гвардия, 1976 год.

Уильям Фолкнер
Вымышленные места